Gamsen bezeichnet:

 Gamsen (Gifhorn), einen Ortsteil der Stadt Gifhorn in Niedersachsen, Deutschland
 Gamsen VS, einen Ortsteil der Gemeinde Brig-Glis im Kanton Wallis, Schweiz
 eine historische Schreibweise des Ortes Podgornoje in der Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Podgornoje (Kaliningrad, Gurjewsk)

Siehe auch:
Gams